Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений. С 2004 г. находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

История 

15 сентября 1925 года постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан общесоюзный орган в области стандартизации — комитет по стандартизации при Совете труда и обороны (Госстандарт). Введение государственного управления стандартизацией в стране послужило началом систематической работы во всех отраслях народного хозяйства. 7 мая 1926 года был утвержден первый общесоюзный стандарт — ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура». В 1927 году на должность председателя Совета по стандартизации был назначен Г. М. Кржижановский.

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 9 июля 1940 года № 1211 «О государственных общесоюзных стандартах и порядке их введения» был отменен порядок, при котором ГОСТы на продукцию утверждались наркоматами, которые её и производили; разработка и утверждение стандартов были возложены на вновь созданный Всесоюзный комитет по стандартизации при Совете народных комиссаров СССР.

В 1946 году была создана Международная организация по стандартизации (ISO). СССР принял на себя работу секретариатов технических комитетов: 37 «Терминология (общие принципы и координация)», 55 «Лесоматериалы (сортамент пиломатериалов и координация)», 57 «Чистота поверхностей (металлов)» и 65 «Марганцевые руды (методы химического анализа)».

В 1954 году был образован комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете министров СССР на базе слияния управления по стандартизации при Госплане СССР и главной палаты мер и измерительных приборов министерства финансов СССР.

В 1960—1980-е годы была проведена работа по упорядочению и регламентации всех работ в области самой стандартизации. В 1968 году был внедрён комплекс стандартов ГОСТ 1 «Государственная система стандартизации».

22 мая 1991 года законом СССР «О защите прав потребителей», принятым Верховным Советом СССР, была введена обязательная сертификация продукции (товаров, работ и услуг).

26 ноября 1991 года на базе Российского республиканского управления Госстандарта СССР указом президента РСФСР образован государственный комитет РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). 30 сентября 1992 года он был преобразован в Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. Он стал правопреемником Госстандарта СССР на территории России. В 1992 году был образован Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств (СНГ).

В 2004 году Госстандарт России был преобразован в федеральную службу по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование; с 2010 года — Росстандарт).

Полномочия 
Росстандарт осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности, в том числе:
 выполняет функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колёсных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колёсных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключённым в Женеве 20 марта 1958 года;
 организует экспертизу проектов национальных стандартов;
 выполняет ряд функций в сфере контрольно-надзорной деятельности (в частности, на соответствие продукции требованиям некоторым техническим регламентам; федеральный метрологический надзор и т. п.)
 осуществляет руководство деятельностью государственной метрологической службы, государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, а также утверждение национальных стандартов;
 ведёт федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов.

Руководители

Санкции 
Из-за вторжения России на Украину Росстандарт находится под санкциями всех стран Евросоюза и США.

Критика 
По сообщению генпрокуратуры от августа 2013 года, агентство предоставляло платный доступ к федеральному фонду стандартов и технических регламентов через дочернее предприятие «Стандартинформ», хотя законом предусматривался безвозмездный порядок оказания подобной услуги. За два года доход «Стандартинформа» превысил 200 млн рублей.

См. также 
 Международная стандартизация
 Международная электротехническая комиссия

Примечания 

Метрологические организации
Организации по стандартизации России
Государственные учреждения, созданные в 2004 году
Федеральные агентства Российской Федерации
Члены ISO
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину